La stagione della Division 2 1949-1950 è stata la undicesima edizione della Division 2, la seconda divisione del calcio francese. È stata vinta dal , che conquista il suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Edmond Haan (), con 27 gol.

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Division 1 1950-1951.
      Retrocesse.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1949
Calcio nel 1950
Ligue 2